Mountain Law – film del 1914 diretto da Robert Z. Leonard
Mountain Law – film del 1918 diretto da Ned Finley